Corinne Charbit  (née en 1960), véritable nom de Corynne Charby, actrice et chanteuse française ;
 David Charbit (1861-1925), homme d'affaires français ;
 Gisèle Charbit (née en 1938), femme française élue Miss France 1956 ;
 Max Charbit (1908-2001), footballeur international français
 Pierre Charbit (né en 1940), véritable nom de Pierre Charby, chanteur français.

Charbit